Loone (Kohila), dorp in de Estlandse gemeente Kohila, provincie Raplamaa
 Lööne, dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa